Le qualificazioni al campionato europeo pre-juniores di pallavolo femminile 2015 si sono svolte dall'8 all'11 gennaio 2015: al torneo hanno partecipato trentuno squadre nazionali pre-juniores europee e undici di queste si sono qualificate per il campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2015.

Regolamento 
Le squadre hanno disputato una fase a gironi con formula del girone all'italiana: la prima classificata di ogni girone e le tre migliori seconde si sono qualificate per il campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2015, mentre la nazionale ospitante, la Bulgaria, è stata ammessa di diritto.

Squadre partecipanti

Torneo

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Girone E

Risultati

Classifica

Girone F

Risultati

Classifica

Girone G

Risultati

Classifica

Girone H

Risultati

Classifica

Squadre qualificate

Collegamenti esterni 
 

Qualificazioni 2015
Europei di pallavolo femminile Under-18 2015